Jens Johansen er navnet på flere personer:

 Jens Johansen (politiker) (1883-1932) – dansk politiker, medlem af Københavns Borgerrepræsentation
 Jens Johansen (ingeniør) (1893-1967) – dansk ingeniør
 Jens Johansen (borgmester) (født 1952) – dansk sognepræst, politiker og borgmester, medlem af Københavns Borgerrepræsentation
 Jens Johansen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller fra blandt andet Skive IK og Holbæk